Saint-Martin est le nom de nombreuses églises, en Europe et en Amérique latine. Cet article en recense un certain nombre.

Allemagne 
 Illertissen : église Saint-Martin.
 Landshut : église Saint-Martin.
 Schliersee : église Saint-Martin.
 Worms : église Saint-Martin.

Belgique

Région Bruxelles-Capitale 
 Ganshoren : Église Saint-Martin.

Région flamande 
 Courtrai : Église Saint-Martin de Courtrai.
 Lubbeek : Église Saint-Martin.

Région wallonne

Espagne 
 Trujillo (Estrémadure) : Église Saint-Martin.

France 
 
La majorité des églises de ce nom en France sont dédiées à Martin de Tours, évangélisateur de la Gaule et patron des dynasties mérovingiennes et carolingiennes, sa dévotion en Gaule se répand dès le  et la majorité des édifices qui lui sont dédiés sont romans.

Certains sont sous le patronyme d'autres Saint Martin comme Martin de Vertou ermite et évangélisateur de l'ouest de la Gaule du , les églises qui lui sont dédiées sont retrouvées principalement en Maine-et-Loire, en Sarthe et en Vendée, le patronyme Saint-Martin-de-Vertou n'est pas toujours précisé dans le nom d'usage.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Territoire de Belfort

Yonne

Bretagne

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Centre-Val de Loire

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Corse

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

Île-de-France

Essonne

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Yvelines

Normandie

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Haute-Vienne

Occitanie

Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

Lozère

Pyrénées-Orientales

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

Départements et régions d'outre-mer

Guadeloupe

Saint-Martin

Martinique

La Réunion

Italie

Vallée d'Aoste 
 Aoste : Église Saint-Martin-de-Corléans 
 Arnad : Église Saint-Martin

Toscane 
 Sienne : Église Saint-Martin

Lettonie 
 Riga : Église Saint-Martin

Luxembourg 
 Dudelange : Église Saint-Martin

Monaco 
 Monaco : Église Saint-Martin

Pologne 
 Varsovie : Église Saint-Martin
 Cracovie : Église Saint-Martin

Portugal 
 Église Saint-Martin de Lordelo, à Porto

Pays-Bas 
 Groningue : Tour Martini
 Maastricht : Église Saint-Martin
 Utrecht : Cathédrale Saint-Martin
 Venlo : Église Saint-Martin

Royaume-Uni 
 Bladon : Église Saint-Martin
 Bowness-on-Windermere : Église Saint-Martin
 Canterbury : Église Saint-Martin,
 Londres : Église Saint-Martin-aux-Champs,
 Londres : Église Saint-Martin Ludgate,
 Scarborough : St Martin-on-the-Hill

Suisse

Canton de Vaud 
 Bursins : Église réformée Saint-Martin, 
 Lutry : Église Saint-Martin de Lutry
 Lutrin : Église réformée Saint-Martin 
 Onnens (Vaud) : Église réformée Saint-Martin, 
 Vevey : Église réformée Saint-Martin,

Canton des Grisons 
 Zillis : Église Saint-Martin,

République tchèque 
 Église Saint-Martin-dans-le-Mur, dans la vieille ville de Prague
 Église Saint-Martin de Tours à Dolní Město
 Rotonde Saint-Martin située sur la forteresse Vyšehrad à Prague

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 
 
 La Charité de saint Martin
 Catégorie regroupant les églises dédiées à saint Martin
 Catégorie regroupant les abbayes dédiées à saint Martin

~
Martin